|-
| 98101 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98102 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98103 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98104 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98105 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98106 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98107 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98108 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98109 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98110 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98111 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98112 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98113 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98114 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98115 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98116 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 98117 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98118 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98119 - || || 21 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98120 - || || 22 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 98121 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98122 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98123 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98124 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98125 - || || 24 de setembre, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 98126 - || || 26 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 98127 - || || 24 de setembre, 2000 || Ondřejov || L. Šarounová, P. Pravec
|-
| 98128 - || || 26 de setembre, 2000 || Bisei SG Center || BATTeRS
|-
| 98129 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98130 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98131 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98132 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98133 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98134 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98135 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98136 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98137 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98138 - || || 25 de setembre, 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 98139 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98140 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98141 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98142 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98143 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98144 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98145 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98146 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98147 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98148 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98149 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98150 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98151 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98152 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98153 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98154 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98155 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98156 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98157 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98158 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98159 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98160 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98161 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98162 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98163 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98164 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98165 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98166 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98167 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98168 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98169 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98170 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98171 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98172 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98173 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98174 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98175 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98176 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98177 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98178 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98179 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98180 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98181 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98182 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98183 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98184 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98185 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98186 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98187 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98188 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98189 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98190 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98191 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98192 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98193 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98194 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98195 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98196 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98197 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98198 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98199 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 98200 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
8